Низово́й (Низова́я) — фамилия и топоним:

Носители фамилии 
 Низовой, Виктор Алексеевич (род. 1974) — актёр театра и кино.
 Низовой, Григорий Тарасович — советский инженер, руководитель предприятий сельскохозяйственного машиностроения, лауреат Сталинской премии.

Псевдонимы 
 Низовой, Павел Георгиевич (настоящая фамилия Тупиков; 1882—1940) — русский писатель, редактор.

Топоним 
 Низовой — посёлок в Советском районе Ростовской области России.